Диогу (, ) — африканская и португальская фамилия. Известные носители:
 Диогу, Ике (род. 1983) — нигерийский и американский баскетболист.
 Диогу, Луиза (род. 1958) — бывший премьер-министр Мозамбика (2004—2010).